Дождь:

 Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды.
 «Дождь» — русскоязычное информационное и новостное интернет-издание, ведущее вещание на YouTube, созданное как телеканал.
 
 «Дождь» — парусная шхуна Балтийского флота России, участник Крымской войны.
 «Дождь» — датский постапокалиптический сериал 2018 года.
 «Дождь» — семейство камуфляжей.

См. также 
 
 Ледяной дождь
 Ливень
 Гроза
 Вирга
 Человек дождя
 После дождичка в четверг
 Кислотный дождь
 Волчий дождь
 Грибной дождь (фильм)